

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Tymień – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska 
 Tymień – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino

Jezioro w Polsce 
 Tymień – jezioro na Pojezierzu Lubuskim, w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Świebodzin